Mistrali ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Mistrali, italienischer Kunsthistoriker
 Vincenzo Mistrali (1780–1846), italienischer Politiker und Dichter